Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2013 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 15  till 17 februari i Stadium Arena i Norrköping samt 
 Inne-SM Mångkamp den 8 till 10 februari i Telekonsult Arena i Växjö.

Tävlingen var det 48:e svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Friidrott i Sverige 2013
Friidrottstävlingar
Inomhus 2013
Friidrottsåret 2013
Friidrott i Sverige
Sport i Norrköping
Sportevenemang i Växjö